Catach est un patronyme et peut faire référence à  :
 Nina Catach (1923-1997), linguiste française et historienne de la langue ;
 François Catach, auteur-compositeur et directeur artistique français ;
 Irène Rosier-Catach, linguiste et philosophe française ;
 Laurent Catach, informaticien et ingénieur linguistique français.

Voir